Artur Walerjewicz Dmitrijew, ros. Артур Валерьевич Дмитриев (ur. 21 stycznia 1968 w Białej Cerkwi) – radziecki i rosyjski łyżwiarz figurowy, startujący w parach sportowych. Dwukrotny mistrz olimpijski z Albertville (1992) i Nagano (1998), wicemistrz olimpijski z Lillehammer (1994), dwukrotny mistrz świata (1991, 1992), trzykrotny mistrz Europy (1991, 1992, 1996) oraz 5-krotny wicemistrz kraju.

Dmitrijew jest pierwszym łyżwiarzem, który zdobył dwa złote medale olimpijskie w konkurencji par sportowych z różnymi partnerkami sportowymi – w 1992 roku z Natalją Miszkutionok oraz w 1998 roku z Oksaną Kazakową.

Osiągnięcia

Z Oksaną Kazakową

Z Natalją Miszkutionok

Nagrody i odznaczenia 
 Światowa Galeria Sławy Łyżwiarstwa Figurowego – 2015

Przypisy

Bibliografia 
 

Trenerzy łyżwiarstwa figurowego
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Radzieccy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Członkowie Światowej Galerii Sławy Łyżwiarstwa Figurowego
Urodzeni w 1968
Ludzie urodzeni w Białej Cerkwi